Куштумга — топоним, гидроним:

 Куштумга — река на Южном Урале, в Челябинской области.
 Куштумга — село в Челябинской области, ликвидированное в 1960-е годы.

См. также 
 Куштум — псевдоним советского поэта, рождённого в селе Куштумга.